Recombinatie (genetica), een herschikking van de genetische eigenschappen van een individu
V(D)J-recombinatie, een vorm van genherschikking in de immunologie
Recombinatie (natuurkunde), een natuurkundig proces waarbij een positief geladen atoom of molecuul een elektron opneemt.
Dissociatieve recombinatie, een chemisch proces waarbij een stof uiteenvalt na het opnemen van een elektron.